Ерыклинка — река в России, протекает по Тереньгульскому району Ульяновской области. Левый приток Чамбула.

География 
Река Ерыклинка берёт начало у села Старая Ерыкла. Течёт на север по открытой местности мимо села Новая Ерыкла. Устье реки находится в 4,7 км от устья Чамбула. Длина реки составляет 13 км, площадь водосборного бассейна — 154 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Свияга от истока до села Альшеево, речной подбассейн реки — Волга от впадения Оки до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Суры). Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Код объекта в государственном водном реестре — 08010400512112100002059.

Примечания 

Бассейн Свияги
Реки Тереньгульского района